Termin TSR ima više značenja.

 Tiosulfat—ditiol sumportransferaza, enzim
 TSR, Inc, preduzeće

Skraćenice